Bada jezik može biti:
bada (bantoid jezik), jezik iz Nigerije
bada (celebeski jezik), jezik iz Indonezije.